Нова-Олимпия (Мату-Гросу) — муниципалитет в Бразилии.
 Нова-Олимпия (Парана) — муниципалитет в Бразилии.